Антон Петје (Габровка, 3. октобар 1932) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1962. || Тог лепог дана  || Маресало
|-
| 1968. || Сунчани крик || Полицијски инспектор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Тежак пут (ТВ филм) || Путник
|-
| 1974. || Страх || Клин
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер  || Корл
|-
| 1977. || То со гади  || Миличник
|-
| 1978. || Кад јагоде зру || /
|-
| 1978. || -{Schwarz und weiß wie Tage und Nächte}-  (ТВ филм)|| /
|-
| 1979. || -{Das Dorf an der Grenze}- (ТВ серија) || 
|-
| 1979. || Тражења  || Шмит
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Борба са вртачом || Мајор
|-
| 1982. || Десети брат || Капетан Драшич
|-
| 1984. || Наслеђе  || Свештеник (као Звоне Петје)
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак  || Свештеник
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Функционар
|-
| 1989. || Кафе Асториа  || Вагнер
|-
| 1989. || Хепиенд  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1997. || -{Triptych Agate Skhvarskobler}-  (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Ле стаде де Вимбледон || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Вломилци делајо полети)  (ТВ филм) || Италијан
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Словеначки глумци
Југословенски глумци